Chiesa di San Leone – chiesa di Assoro
 Chiesa di San Leone – chiesa di Baltimora
 Chiesa di San Leone – chiesa di Cenate Sopra
 Chiesa di San Leone – chiesa di Pistoia
 Chiesa di San Leone – chiesa di Roma, nel quartiere Aurelio
 Chiesa di San Leone I – chiesa di Roma, nel quartiere Prenestino-Labicano

Pagine correlate 
 Chiesa di San Leone Magno